Let Us Prey est le titre de plusieurs œuvres :
 Let Us Prey, film d'horreur britannique réalisé par Brian O'Malley, sorti en 2014
 Let Us Prey, album de doom metal du groupe Electric Wizard, sorti en 2002.